Barra de São Francisco kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Barra de São Francisco (ort), Espírito Santo, 
 Barra de São Francisco (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar